Alzen ist der Name folgender Orte:
 Alzen (Ariège), Gemeinde in Frankreich
 Alzen (Monschau), Ortsteil von Höfen (Monschau)
 Alzen (Morsbach), Ortsteil von Morsbach im Oberbergischen Kreis
 Alțâna (deutsch Alzen), Gemeinde im Kreis Sibiu (Hermannstadt), Siebenbürgen, Rumänien

Alzen ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Alzen (* 1945), deutscher Synchronsprecher und Radiomoderator
 Gerhard Alzen (* 1948), deutscher Radiologe und Hochschullehrer
 Jürgen Alzen (* 1962), deutscher Automobilrennfahrer
 Uwe Alzen (* 1967), deutscher Automobilrennfahrer